La Somme de toutes les peurs, livre de Tom Clancy paru en 1991
 La Somme de toutes les peurs, adaptation cinématographique réalisée par Phil Alden Robinson (2002)
 La Somme de toutes les peurs, jeu vidéo tiré du roman (2002)
 La Somme de toutes les peurs, épisode de la première saison de Stargate Universe